Голодяйка — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

География 
Деревня расположена на севере региона, на левом берегу реки Каменка и правом берегу реки Маткома, в четырнадцати километрах от деревни Гаютино.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 38 чел., из них 17 мужчин, 21 женщин.

Согласно результатам переписи 2010 года население составляют 14 мужчин и 18 женщин.

Инфраструктура

Образование 
В советское время существовала начальная школа, рассчитанная на 20 учеников. Построена в 1934 году. Ныне здание школы используется в качестве жилого дома.

Почтовое отделение №152854, расположенное в селе Гаютино, на март 2022 года обслуживает в деревне 16 домов.

Транспорт 
Голодяйка находится в четырнадцати километрах к северу от деревни Гаютино, расположенной на асфальтированной дороге Р-104 «Сергиев-Посад — Череповец». От Гаютино до Зинкино идёт грунтовая дорога, от Зинкино до Голодяйки — асфальтированная.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт деревни

Населённые пункты Пошехонского района